

Chanson 

 Loyalty, chanson de Tyga sur l'album Careless World: Rise of the Last King sorti le  ;
 Loyalty, chanson de Birdman, extraite de l'album Bigga Than Life sorti en 2011.

Album 

 Loyalty, album de Screwball sorti en 2001 ;
 Loyalty, album de Fat Joe sorti en 2002.